Владимир Горячев: Горячев, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский футболист. 
 Горячёв, Владимир Петрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.